Il Gran premio delle Ardenne 1906 è stata una gara automobilistica disputata sul circuito di Bastogne di 86 km, disputata il 13 agosto 1906.

Resoconto 
La gara è stata vinta dal belga Arthur Duray su una Lorraine-Dietrich davanti al francese Renè Hanriot

Risultati

V0ci correlate 
Gran Premi di automobilismo 1906

Serie e competizioni motoristiche nel 1906